RCR son unas siglas que pueden designar:

 Radio Caracas Radio, emisora de radio venezolana.
 RCR Arquitectes, estudio de arquitectura español.
 reanimación cardiorrespiratoria o reanimación cardiopulmonar, maniobras de primeros auxilios.